Verdrag van Kleef (1666) - verdeling van Kleef-Gulik-Berg tussen Palts-Neuburg en Brandenburg, gesloten in 1666
 Traktaat van Kleef - regeling van de grens tussen Nederland en Pruisen, gesloten in 1816